Bijtschildpadden (familie), (Chelydridae)
 Bijtschildpadden (geslacht), (Chelydra)